Эрту́грул Сагла́м (; род. 19 ноября 1969 года, Зонгулдак, Турция) — турецкий футболист и тренер. Карьеру игрока провёл в клубах «Самсунспор» и «Бешикташ».

Игровая карьера 
Эртугрул Саглам родился 19 ноября 1969 года в Зонгулдаке, городе на черноморском побережье Турции. Воспитанник футбольной школы клуба «Фенербахче».

Во взрослом футболе Саглам дебютировал в 1986 году, выступая за команду «Газиантепспор», в которой провёл два года.

В 1988—1994 годах защищал цвета клуба «Самсунспор», вместе с которым дважды побеждал во Второй лиге.

Своей игрой в «Самсунспоре» Саглам привлёк внимание представителей тренерского штаба «Бешикташа», в который он перешёл в 1994 году. В стамбульской команде Саглам провёл следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Бешикташа», он был основным игроком атакующего звена команды и одним из главных бомбардиров «Бешикташа», имея среднюю результативность на уровне 0,63 гола за игру первенства Турции. За время своего выступления Эртугрул помог «Бешикташу» выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а в сезонах 1997/98 и 1998/99 Саглам становился лучшим бомбардиром Кубка Турции.

Саглам завершал профессиональную игровую карьеру в «Самсунспоре», в составе которого уже выступал ранее. К команде Саглам присоединился в 2000 году и защищал её цвета до завершения своих выступлений на профессиональном уровне в 2003 году.

Международная карьера 
27 ноября 1993 года Эртугрул Саглам дебютировал за сборную Турции в победном (2:1) матче против сборной Польши. Саглам был включён в состав национальный команды на чемпионат Европы 1996 года, но ни разу не появился на поле в матчах этого турнира. За 6 лет выступлений за сборную Турции провёл 26 матчей и забил 11 мячей.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры профессионального футболиста Эртугрул Саглам начал свою тренерскую деятельность, возглавив тренерский штаб клуба «Самсунспор». С середины июля 2005 года по май 2007 года Саглам работал главным тренером «Кайсериспора», с которым стал одним из победителей Кубка Интертото в 2006 году, после чего недолгое время тренировал «Бешикташ».

В январе 2009 года был назначен главным тренером «Бурсаспора», который по итогам следующего сезона 2009/10 привёл к первому в его истории чемпионскому титулу.

Летом 2013 года Саглам возглавил «Эскишехирспор», а 7 июня 2015 года вернулся в «Бурсаспор», с которым подписал трёхгодичный контракт.

Достижения

В качестве игрока 
 «Самсунспор»
 Победитель Второй лиги (2): 1990/91, 1992/93
 Победитель Балканского кубка (1): 1993/94

 «Бешикташ»
 Чемпион Турции (1): 1994/95
 Обладатель Кубка Турции (1): 1997/98
 Обладатель Суперкубка Турции (2): 1994, 1998

В качестве главного тренера 
 «Кайсериспор»
 Победитель Кубка Интертото (1): 2006

 «Бурсаспор»
 Чемпион Турции (1): 2009/10

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Турции (1): 1998/99

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль Эртугрула Саглама на сайте mackolik.com
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Самсунспор»
Тренеры ФК «Кайсериспор»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Бурсаспор»
Тренеры ФК «Эскишехирспор»
Тренеры ФК «Ени Малатьяспор»
Тренеры ФК «Трактор» Тебриз